Исмаилов, Исмаил: Исмаилов, Исмаил Бегляр оглы (1915—?) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1955).
 Исмаилов, Исмаил Хажаевич (род. 1978) — российский армрестлер.